В парному розряді жіночого тенісного турніру San Diego Open 1984, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Бетсі Нагелсен і Пола Сміт виграли титул, у фіналі перемігши пару Террі Голледей і Івона Кучинська 6–2, 6–4.

Сіяні пари 

 Бетсі Нагелсен /  Пола Сміт (чемпіонки)
 Пат Медрадо /  Бренда Ремілтон-Ward (1-ше коло)

 Дженніфер Мундел /  Феліча Раск'яторе (1-ше коло)
Відсутня
 Кайлі Коупленд /  Лорі Макніл 1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Southern California Open